Macaulay ist der Familienname folgender Personen:

 Archie Macaulay (1915–1993), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Aulay Macaulay (18. Jh.), Erfinder eines Stenografiesystems
 Catherine Macaulay (1731–1791), britische Geschichtsschreiberin und Polemikerin 
 David Macaulay (* 1946), US-amerikanischer Architekt, Kunsthistoriker und Grafiker
 Donald Macaulay, Baron Macaulay of Bragar (1933–2014), britischer Politiker
 Ed Macauley (1928–2011), US-amerikanischer Basketballspieler
 Eunice Macaulay (1923–2013), britische Filmemacherin
 Francis Macaulay (1862–1937), britischer Mathematiker
 Frederick R. Macaulay (1882–1970), kanadischer Ökonom
 Herbert Macaulay (1864–1946), nigerianischer Politiker
 Jacqueline Macaulay (* 1967), britische Schauspielerin
 John Alexander MacAulay (1895–1978), kanadischer Anwalt und Präsident des kanadischen Roten Kreuzes
 Kenny MacAulay (* 1984), kanadisch-kroatischer Eishockeyspieler
 Marc Macaulay (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler
 Rose Macaulay (1881–1958), britische Schriftstellerin
 Thomas Macaulay, 1. Baron Macaulay (1800–1859), britischer Historiker, Dichter und Politiker
 William Herrick Macaulay (1854–1936), britischer Mathematiker

Siehe auch:
 Cohen-Macaulay-Ring
 Macaulay Library, Vogelstimmen-Archiv an der Cornell University
 Macauley
 McCaulay